Aleksandar Jović ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Jović (Fußballspieler) (* 1972), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Aleksandar Jović (Handballspieler) (* 1973), mazedonischer Handballspieler 
 Aleksandar Jović (Schiedsrichter), bosnisch-herzegowinischer Handballschiedsrichter